Joaquín Víctor González (Salta) - Argentijnse plaats
 Joaquín Víctor González (politicus) - Argentijnse politicus, naamgever van bovenstaande plaats